Алья́нс () — союз між державами для досягнення спільних цілей у певний час; об'єднання окремих осіб, політичних партій, громадських організацій на основі договірних зобов'язань.

 Альянс — ансамбль бального танцю, створений у Тернополі 2007 року.
 Альянс — місто, адміністративний центр округу Бокс-Б'ютт штату Небраска
 Альянс — британська політична партія